Le tournoi Canadian Classic 2002 est l'édition 2002 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 8 au  au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. 

En finale, Jonathon Power remporte le titre face au  mondial Peter Nicol
.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2002
Sport au Canada en 2002
Sport en novembre 2002